

Wydarzenia 

 Azja
 budowa Kopuły na Skale w Jerozolimie

691